Првомајски рејон је један од следећи рејона у Русији, Украјини или Белорусији:

Русија 
 Првомајски рејон (Алтајска Покрајина)
 Првомајски рејон (Јарославска област)
 Првомајски рејон (Кировска област)
 Првомајски рејон (Оренбуршка област)
 Првомајски рејон (Саратовска област) (1942—1963)
 Првомајски рејон (Тамбовска област)
 Првомајски рејон (Татарстан) (1930—1963)
 Првомајски рејон (Томска област)

Украјина 
 Првомајски рејон (Миколајевска област)
 Првомајски рејон (Харковска област)

Крим 
 Првомајски рејон (Крим)

Белорусија 
 Првомајски рејон (Бобрујск)